Caney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Caney Township (Little River County, Arkansas)
 Caney Township (Montgomery County, Arkansas)
 Caney Township (Nevada County, Arkansas)
 Caney Township (Woodruff County, Arkansas)
 Caney Township (Kansas)
 Caney Township (Atoka County, Oklahoma)
 Caney Township (Osage County, Oklahoma)